Натуральне число 376
 376 рік до нашої ери
 376 рік нашої ери